Hugh Robertson peut faire référence à :

Hugh Robertson (1989), joueur de basket américain
Hugh Robertson (1730–1822), luthier écossais
Hugh Robertson, footballeur écossais pour Burnley, Lincoln City, Leicester Fosse
Hugh Robertson (1939–2010), footballeur écossais
Hugh Robertson, footballeur écossais
Hugh Robertson (1962), homme politique britannique
Hugh A. Robertson (1932–1988), réalisateur et monteur américain
Hugh C. Robertson (1845–1908), potier américain